Okręty US Navy o nazwie USS "Pogy", pochodzącej od odmiany pstrąga występującej w jeziorze Tahoe:
 Pierwszy "Pogy" (SS-266) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w latach 1943-1959.
 Drugi "Pogy" (SSN-647) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który był w służbie w latach 1971-2000.

Pogy